Pfarrkirche Rechnitz steht für:

 Evangelische Pfarrkirche Rechnitz
 Katholische Pfarrkirche Rechnitz